Вали Парк има више значења:
 Вали Парк (Мисури)
 Вали Парк (Оклахома)